Lodi hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Dinastía
La dinastía Lodi, que gobernó en el sultanato de Delhi desde 1451 hasta 1526.

Lugares en Italia 
Provincia de Lodi
Lodi, ciudad de Lombardía en la que se firmó el Tratado de Lodi.
Lodi Vecchio, localidad y comune de la provincia de Lodi.
Lodi (estación), estación en Roma.

Lugares en Estados Unidos
 Lodi (California)
 Municipio de Lodi (Míchigan)
 Lodi (Nueva York)
 Lodi (villa), también en el estado de Nueva York.
 Lodi (Nueva Jersey)
 Lodi (Ohio)
 Lodi (condado de Columbia, Wisconsin)
 Lodi (Wisconsin)